Merens puede hacer referencia a:

 Mérens, comuna francesa del departamento de Gers en la región de Midi-Pyrénées;
 Mérens-les-Vals, comuna francesa en el departamento de Ariège en la región de Midi-Pyrénées;
 Meréns (en gallego y oficialmente San Cibrán de Meréns), parroquia española del municipio de Cortegada, en la provincia de Orense, Galicia;
 Meréns, lugar de dicha parroquia;
 Caballo de Merens, raza de caballo oriunda de Andorra, España y Francia.